Koholia (Кохолија — „животиња из Ел Кохола”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрле породице Koholiidae унутар изумрлог реда Hyaenodonta, који је у периоду раног еоцена настањивао подручје Африке.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Koholia.

Временска распрострањенст рода Koholia унутар реда Hyaenodonta

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodonta

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Африке